Sigliano ima više značenja:
 Sigliano, Arezzo
 Sigliano, Perugia